{{Музыкальный альбом
 | Название     = For Crying Out Loud
 | Тип          = Студийный альбом
 | Исполнитель  = Kasabian
 | Обложка      = 
 | Выпущен      = 5 мая 2017 года
 | Дата записи = 2016—2017
 | Жанры        = 
 | Длительность = 51:02
 | Лейбл        = ColumbiaSony Music
 | Продюсер     = Серджио Пиццорно
 | Страна       = 
 | Язык         = Английский
 | Обзоры       = * Clash (4/10)
 The Guardian 
 The Independent 
 NME 
 | Предыдущий   = 48:13
 | Пред_год     = 2014
 | Год          = 2017
 | Следующий    = The Alchemist's Euphoria
 | След_год     = 2022
 | Ещё          = 
 | Прочее       = 
}}For Crying Out Loud — шестой студийный альбом британской рок-группы Kasabian, выпуск которого состоялся 5 мая 2017 года.

 Список композиций 
Всего в альбом For Crying Out Loud'' входит 12 композиций общей продолжительностью в 51 минуту 2 секунды.

В Deluxe-версии альбома присутствует также 15 аудиозаписей с концерта Underdogs, прошедшего в Лестере в 2016 году на стадионе «Кинг Пауэр».

Примечания 

Альбомы Kasabian
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы нео-психоделии